Ціль — предмет, істота або місце, куди спрямовують постріл, кидок, удар і т. ін. || Те саме, що мішень 1). Брати ціль.

 Ціль — перен. те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти; мета.

Джерела

Посилання 
 Об'єкт нападу  /Словник професійної термінології для майбутніх фахівців Національної гвардії України